Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1988 года прошёл с 5 по 6 марта на катке Медеу (Казахская ССР). В нём приняли участие 40 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3 дистанций.

Результаты 

Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Март 1988 года
Чемпионаты мира в Казахстане
Чемпионаты мира в СССР
Международные соревнования по конькобежному спорту в Казахстане
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)